Kehren ist 
 eine Tätigkeit mit dem Besen oder dem Rechen

Kehren ist der Familienname von:

Siehe auch: Kehre, Spitzkehre